Le nom de Klauber est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ignaz Sebastian Klauber (1753-1817), graveur sur cuivre allemand.
 Laurence Monroe Klauber (1883-1968), naturaliste amateur américain.
 Marcy Klauber (1896-1960), scénariste, producteur et compositeur américain.
 Joseph Sebastian Klauber (1700-1768), Graveur en taille-douce et éditeur d'Augsbourg
 Johann Baptist Klauber (1712-1787), graveur en taille-douce et éditeur d'Augsbourg

Homonymie de patronyme